Elina Araratowna Awanessjan (, wiss. Transliteration; englische Schreibweise Elina Avanesyan; * 17. September 2002) ist eine russische Tennisspielerin.

Karriere 
Awanessjan, die im Alter von sechs Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt für ihr Spiel Sandplätze. Sie gewann auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour bislang vier Einzel- und neun Doppeltitel.

Bei den French Open 2018 erreichte sie im Juniorinneneinzel die zweite Runde, im Juniorinnendoppel mit ihrer Partnerin Marija Timofejewa das Achtelfinale.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Russland)
Russe
Geboren 2002
Frau